Трентинян може да се отнася за:

 Морис Трентинян (1917-2005) френски пилот от Формула 1
 Жан-Луи Трентинян (1930-2022) френски актьор и режисьор
 Надин Трентинян (р. 1935) френска режисьорка
 Мари Трентинян (1962-2003) френска актриса